Heckenmühle ist ein Orts- und Gebäudename:
 Heckenmühle (Bad Endbach), Mühle in Endbach, Gemeinde Bad Endbach, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Heckenmühle (Diebach), früherer Ortsteil der Gemeinde Diebach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Heckenmühle (Montabaur), Wohnplatz im Stadtteil  Ettersdorf von Montabaur, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Heckenmühle (Poppenhausen), Siedlungsplatz des Ortsteils Steinwand der Gemeinde Poppenhausen, Landkreis Fulda, Hessen
 Heckenmühle (Rheinmünster), Gehöft im Ortsteil Stollhofen der Gemeinde Rheinmünster, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Heckenmühle (Sulzdorf), Einöde auf der Gemarkung Obereßfeld der Gemeinde Sulzdorf an der Lederhecke, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern 

Siehe auch:
 Heckmühle